

Astronomia
 11193 Mérida – asteroide della fascia principale

Geografia
 Mérida – città del Messico, capitale dello Yucatán
 Mérida – città della Spagna, capoluogo dell'Estremadura
 Mérida – città del Venezuela, capitale dell'omonimo stato
 Mérida – stato del Venezuela
 Cordillera de Mérida – parte delle Ande del Venezuela

Persone 
 Carlos Mérida (* 1978) – ex giocatore di calcio a 5 guatemalteco
 Carlos Mérida (1891-1984) – artista guatemalteco
 Fran Mérida (* 1990) – calciatore spagnolo

Altro 
 Mérida-Initiative – piano statunitense per la lotta al narcotraffico

Pagine correlate 
 Merida (disambigua)